Op het US Open 2022 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van woensdag 7 tot en met zondag 11 september 2022 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Toernooisamenvatting 
Aan het toernooi namen de beste zestien speelsters uit de wereldranglijst deel. Nooit eerder waren er zó veel rolstoelspelers op een grandslamtoernooi. Japan was sterk vertegenwoordigd, met vijf deelneemsters.

Titelverdedigster Diede de Groot uit Nederland was als eerste geplaatst en slaagde erin om haar titel te prolongeren. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji in drie sets. De Groot wist voor de vijfde achtereenvolgende keer het US Open op haar naam te schrijven. Het was haar zestiende grandslamtitel in het enkelspel.

De twee andere Nederlandse deelneemsters waren Aniek van Koot en Jiske Griffioen. Alle drie Nederlandse dames bereikten de halve finale. Van Koot verloor daar van De Groot, en Griffioen van de Japanse Yui Kamiji.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie tussen haakjes.

Externe links 
 Toernooischema US Open
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2022